Sätra kan avse:

 Sätraaffären – en affärstransaktion som ägde rum 1961 gällande ett markförvärv av Stockholms stad
 Sätra brunn – en tätort i Sala kommun
 Sätra gård – ett tidigare säteri  i stadsdelen Sätra i Stockholms kommun

Platser som heter Sätra
 Sätra, Gävle – en stadsdel i Gävle
 Sätra, Danderyd – en del av kommundelen Danderyd i Danderyds kommun
 Sätra, Leksands distrikt – en småort i Leksands socken
 Sätra, Rättviks kommun – en småort i Rättviks socken
 Sätra, Sandvikens kommun – en småort i Sandvikens socken
 Sätra, Stockholm – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Sätra, Undenäs – en plats i Undenäs socken, Karlsborgs kommun
 Sätra, Åls distrikt – en by och småort i Åls socken, Leksands kommun
 Sätra (naturreservat) – ett naturreservat i Finspångs kommun
 Sätra, Östervåla - en by i Östervåla socken, Heby kommun

Platser med namn på -sätra
 -sätra – ett ortnamnsefterled
 Barrsätra – i Sandviken
 Björksätra – en stadsdel i Sandviken
 Fisksätra – en tätort inom kommundelen Saltsjöbaden/Fisksätra i Nacka kommun
 Hagsätra – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun
 Norrsätra – en stadsdel i Sandviken
 Stensätra – en (stadsdel) i Sandviken

Se även
 Säter (olika betydelser)